Giovanni Plateario – ipotetico medico del XII secolo, marito di Trotula de Ruggiero
 Giovanni Plateario il Giovane – medico della Scuola medica salernitana, figlio di Trotula de Ruggiero e Giovanni Plateario